Federal Bureau of Investigation
The F.B.I. (televisieserie)